Antonio Pavanello (1982) – ex rugbista a 15 italiano
Camillo Pavanello (1879-1951) – ginnasta italiano
Dino Pavanello (1925) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Enrico Pavanello (1980) – rugbista a 15 italiano
Enrico Pavanello (dirigente sportivo) (1924-2016) – dirigente sportivo e arbitro di pallacanestro italiano
Francesco Pavanello (1970) – militare italiano, Medaglia d'oro al valor civile
Giovanni Pavanello (1906–…) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Giuliano Pavanello (1961) – ex ciclista su strada italiano
Pierantonio Pavanello (1955) – vescovo cattolico italiano